Klintträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klintträsket, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (23 ha)
Lill-Klintträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (49,8 ha)
Stor-Klintträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (1,29 km²)
Klintträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (39,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn